Roem peut faire référence à :
 ROEM, pour Renseignement d'origine électromagnétique ;
 Roem. en botanique, abréviation d'auteur en taxinomie végétale de Johann Jakob Römer ou Roemer ;
 Rømø (en allemand, Röm ou Roem), île cotière de l'ouest du Danemark, dans la mer des Wadden.